Ахметжанов — фамилия, женская форма — Ахметжанова. Известные носители:

 Ахметжанов, Ахмедбек Масакбаевич (род. 1966) — казахский политический и общественный деятель.
 Ахметжанов, Марат Муратович — министр внутренних дел Казахстана (с 25 февраля 2022).
 Ахметжанов, Мухаметали Радикович (род. 1997) — казахстанский и российский R&B и поп-исполнитель, известный под псевдонимом The Limba.
 Ахметжанова, Нелли Васильевна (род. 1946) — музыковед. Заслуженный деятель искусств РБ (1993) и РФ (2005). Профессор УГАИ (1999).
 Ахметжанова, Райкуль Абдрахымовна (род. 1955) — казахская художница, член Союза художников Казахстана.
 Ахметжанов, Султан Сафич — народный комиссар торговли КазССР август 1937 г. — декабрь 1937 г.